Bahari ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Asghar Bahari (1905–1995), iranischer Kamantsche-Spieler
 Daniel Bahari († 2015), indonesischer Boxpromoter
 Maziar Bahari (* 1967), persisch-kanadischer Journalist, Filmemacher und Menschenrechts-Aktivist
 Mohamed Bahari (* 1976), algerischer Boxer
 Mohamed Azreen Bahari (* 1984), malaysischer Wasserspringer
 Nemo Bahari (* 1975), indonesischer Boxer